

Informatica
Dylan – linguaggio di programmazione

Musica
Bob Dylan – cantautore statunitense
Dylan – album di Bob Dylan del 1973
Dylan – album di Bob Dylan del 2007
Jakob Dylan – cantautore statunitense, figlio di Bob Dylan

Arti Visive
Dylan Dog – fumetto italiano
Dylan Dog – personaggio immaginario

Onomastica
Dylan – nome proprio di persona maschile inglese e gallese